Ходзеский повет () — повет (район) в Польше, входит как административная единица в Великопольское воеводство. Центр повета — город Ходзеж. Занимает площадь 680,58 км². Население — 47 534 человека (на 31 декабря 2015 года).

Административное деление 
 города: Будзынь, Ходзеж, Маргонин, Шамоцин
 городские гмины: Ходзеж
 городско-сельские гмины: Гмина Будзынь, Гмина Маргонин, Гмина Шамоцин
 сельские гмины: Гмина Ходзеж

Демография 
Население повета дано на 31 декабря 2015 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница повета

Поветы Великопольского воеводства
Ходзеский повет